Vietocassis viridis  — вид жуков щитоносок (Cassidini) из семейства листоедов, единственный в составе монотипического рода . Юго-Восточная Азия: Вьетнам.
Растительноядная группа, питаются растениями различных видов, в том числе вьюнковыми (Convolvulaceae: Ipomoea sp.)

Примечания 

Щитоноски
Животные, описанные в 1988 году
Насекомые Азии
Эндемики Вьетнама
Монотипические роды жесткокрылых